YYY:

 Yeah Yeah Yeahs — американская инди-рок группа.
 YYY — IATA-код аэропорта